Klang steht für: 

In der Akustik:
 ein Schallsignal mit harmonisch verteilten Teilfrequenzen, siehe Klang

In der Musik:
 Zusammenklang mehrerer Töne, siehe Akkord
 Zusammenklang der Teiltöne einer Glocke, siehe Klang (Glocke)
 Klangfarbe
 Klangkunst
 Klang (Stockhausen) (2004–2007), Werkzyklus von Karlheinz Stockhausen
 Klang (Album) (2009), das dritte Studioalbum von The Rakes

In der Geografie: 
 Klang (Stadt), eine Stadt in Malaysia
 Klang (Fluss), einen Fluss in Malaysia
 Klang Valley, eine Industrieregion in Malaysia
 Port Klang, eine Hafenstadt in Malaysia
 Klang (Moselle), eine französische Gemeinde

Im weiteren Sinn für: 
 Klang 21, Förderverein für Zusammenarbeit von Komponisten, Autoren und Theaterschaffenden

Klang ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Klang (1875–1954), österreichischer Jurist, Professor und Holocaustüberlebender 
 Herbert Klang (* ), österreichischer Eishockeyspieler
 Klaus Klang (* 1956), deutscher Politiker (CDU), Staatssekretär in Sachsen-Anhalt
 Olaf Klang (* 1964), deutscher Bürgermeister und Kaufmann

Siehe auch:

 Clang
 Klank